USD est un sigle qui peut renvoyer à :

 United States dollar, code ISO 4217 de la monnaie des États-Unis ;
 Union sportive dacquoise, un club français de rugby à XV ;
 Union pour le socialisme et la démocratie, un parti politique sénégalais ;
 University of South Dakota, l'université du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 University of San Diego, l'université de San Diego aux États-Unis ;

Notes